O Saibreira é um bairro da cidade de Igrejinha, no Rio Grande do Sul, localizado à sudeste do bairro Centro. O nome deve-se a uma grande saibreira que existiu no local. Neste bairro está localizada a Escola de Educação Infantil Arco-íris (pública) e a Escola de Ensino Fundamental Dona Carolina (pública). É um dos sete primeiros bairros da cidade, denominado e delimitado pela Lei Municipal nº 441 de 1977 ,e atualizado pela Lei Municipal nº 957 de 1987.

Bairros vizinhos 
 Centro
 15 de Novembro
 Viaduto

Ver também 
 Lista de subdivisões de Igrejinha
 História de Igrejinha
 Geografia de Igrejinha

Bibliografia 
 BRUSSIUS, Marina. FLECK, Sigrid Izar. Igrejinha - História que o tempo registra, da Secretaria Municipal de Educação, 1991.
 SANDER, Berenice Fülber. MOHR, Flávia Corso. Igrejinha - Uma história em construção, da Secretaria Municipal de Educação, 2004.

Bairros de Igrejinha